Roland Garros in 2002 bij de vrouwen werd van 27 mei tot en met 8 juni 2002 voor de 95e keer gehouden.

De Amerikaanse Serena Williams won het toernooi door in de halve finale de nummer één Jennifer Capriati (met 3-6, 7-6 en 6-2) en in de finale zus Venus (met 7-5 en 6-3) te verslaan.

Geplaatste speelsters 
De geplaatste speelsters zijn hieronder opgesomd. Tussen haakjes staat welke ronde de speelster haalde.

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Deel 7

Deel 8

Bronnen 
  Toernooischema WTA (pag. 1 en 2)
  Toernooischema ITF

Roland Garros
ITF-toernooi in 2002